Аустрија је учествовала на Зимским олимпијским играма 2014. одржаним у Сочију од 7. до 23. марта. Ово је било 22. учешће Аустрије на зимскимм играма, односно учествовала је на свим зимским играма до данас.

Аустрију је представљало 126 спортиста, 86 мушкараца и 40 жене, у 14 спортова. Ово је био највећи број спортиста који је до сада Аустрија послала на зимске олимпијске игре. 

Најстарији учесник у делегацији Аустрије била је сноубордерка Клаудија Риглер са 40 година и 231 дан, а најмлађи слободни скијаш Марко Ладнер са 15 година и 303 дана. 

На церемонији свечаног отварања 6. марта 2014, националну заставу је носио Марио Штехер, такмичар у нордијској комбинацији, а на затварању сноубордерка Јулија Дујмовиц.

На овим играма Аустрија је са 17 медаља {4 златне, 8 сребрних и 5 бронзаних}, у укупном пласману рангирана на 9. место. Науспешнији појединци су биле алпске скијашице Ана Фенингер и Никол Хопс и биатлонац Доминик Лангертингер са по две освојене олимпијске медаље.

Учешће и освојене медаље по спортовима

Освајачи медаља 

|align="left" valign="top"|

| width="22%" align="left" valign="top" |

Алпско скијање 

Аустрију је на Зимским олимпијским играма у Сочију представљало укупно 20 скијаша (11 мушких и 9 женских).

Мушкарци

Жене

Биатлон 

Аустрију је у биатлону престављало 7 такмичара (5 мушкараца и 2 жене).

Мушкарци

Жене

Мешовито

Боб

Мушкарци

Жене

Брзо клизање 

На основу резултата Светског купа 2013/14. Аустрија је добила квоту за две такмичарке.

Жене

Брзо клизање на кратким стазама 

На основу успеха на Светском првенству 3 и 4 новембра 2013. квалификовала се једна жена.

Жене

Нордијска комбинација 

Према додели квота објављеном 20. јануара 2014, Аустрија се квалификовала са максималном квотом од 5 такмичара.

Скијашко трчање 

На основу ранг листа Светске скијашке федерације од 20. јануара 2014. спортисти из Аустрије обезбедили су осам учесничке квота:

Мушкарци 

* Јоханес Дир је дисквалифифован после трке, због коришћења недозвољених средстава пре трке
 Спринт

Жене 

Спринт

Санкање

Мушкарци

Жене

Мешовита штафета екипно

Скелетон

Скијашки скокови 

Мушкарци 

Жене

Слободно скијање

Сноубординг

Мушкарци

Жене

Уметничко клизање

Хокеј на леду

Мушкарци 

Репрезентација Аустрије у хокеју на леду на олимпијски турнир квалификовала се победном у групи Д у завршних валификација оджаних у Битигхајм-Бисингену (Немачка) фебруара 2013. године.

Састав репрезентације

Група Б

Плеј-оф 

Репрезентација Аустрије заузела је у укупном пласману 10 место.

Извори

Спољашње везе 

Земље учеснице на Зимским олимпијским играма 2014.
Аустрија на Зимским олимпијским играма